Реактивная тяга:
 Реактивная тяга — сила, возникающая в результате взаимодействия двигательной установки с истекающей из сопла струёй расширяющейся жидкости или газа.
 Реактивная тяга — балка крепления заднего или других нерулевых  мостов , соединяющая его с рамой у грузовиков, автобусов и прицепов с пневмоподвеской.